Stadion des Lichts ist der Name zweier Fußball-Stadien in Europa:

 Estádio da Luz, Lissabon (Portugal)
 Stadium of Light, Sunderland (England)